Персональный состав Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджана третьего созыва по итогам выборов, состоявшихся 6 ноября 2005 года и повторных выборов по 10 избирательным участкам, 13 мая 2006 года.

А
 Аббасов, Агиль Магомед оглы
 Аббасов, Айдын Аббас оглы
 Аббасова, Лала Гюльбаба кызы
 Абдуллаев, Акрам Камал оглы
 Абдуллаев, Гусейн Аббас оглы
 Абдуллаев, Ровнаг Ибрагим оглы
 Абиев, Агаджан Кулам оглы
 Абрамов, Евда Сасунович
 Абыев, Ахад Микаил оглы
 Агазаде, Игбал Фехруз оглы
 Агамалы, Фазаил Рагим оглы
 Айлисли, Акрам Наджаф оглы
 Акперли, Ильтизам Низам оглы
 Алескеров, Валех Фейруз оглы вице-спикер
 Алескеров, Муртуз Наджаф оглы
 Алиев, Адиль Абыш оглы
 Алиев, Бахтияр Гамза оглы
 Алиев, Васиф Иззет оглы
 Алиев, Джалал Алирза оглы
 Алиев, Рауф Асиф оглы
 Алиева, Жаля Фазиль кызы
 Алиева, Мехрибан Ариф кызы
 Амирасланов, Азер Камал оглы
 Асадов, Октай Сабир оглы спикер парламента
 Асадуллаев, Чингиз Рауф оглы
 Аскеров, Зияфет Аббас оглы первый вице-спикер
 Асланов, Новрузали Давуд оглы
 Асланова, Рабийят Нуруллах кызы
 Ахмедов, Ахад Аббас оглы
 Ахмедов, Али Джавад оглы
 Ахмедов, Вахид Газмамед оглы
 Ахмедов, Гюльгусейн Алиахмед оглы
 Ахмедова, Гюляр Микаил кызы
 Ахундова, Эльмира Гусейн кызы

Б
 Бахшалиева, Гевхар Бахшали кызы

В
 Векилов, Вагиф Самедоглу

Г
 Габиббейли, Иса Акбар оглы
 Гаджиев, Исмаил Мухтар оглы
 Гаджиев, Сабир Кямал оглы
 Гаджиев, Шамсаддин Гуммет оглы
 Гаджиева, Гюльтекин Юнис кызы
 Гаджиева, Лала-Шовкет
 Ганбаров, Мири Ахад оглы
 Гарибов, Фархад Гасан оглы
 Гасангулиев, Гудрат Музаффар оглы
 Гасанли, Джамиль Поладхан оглы
 Гасанов, Айдын Хангусейн оглы
 Гасанова, Малахат Ибрагим кызы
 Гейдаров, Фаттах Самед оглы
 Гулиев, Азай Аждар оглы
 Гулиев, Муса Иса оглы
 Гулиев, Руфат Атакиши оглу
 Гулиев, Ульви Захид оглы
 Гулиев, Эльдар Аллахяр оглы
 Гулиева, Айнур Джамал кызы
 Гурбанов, Джавид Гамбар оглы
 Гурбанов, Эйваз Дашдемир оглы
 Гусейнов, Али Магомед оглы
 Гусейнов, Панах Чодар оглы
 Гусейнов, Рафаель Баба оглы
 Гюнешов, Халилбей Гюнеш оглы

Д
 Джавадов, Арастун Нуреддин оглы
 Джафаров, Низами Гулу оглы

З
 Забелин, Михаил Юрьевич
 Зейналов, Фаррух Мамеднаби оглы

И
 Ибрагимбеков, Максуд Мамед Ибрагим оглы
 Ибрагимов, Эльдар Рза оглы
 Искендеров, Низами Заман оглы
 Исмаилов, Имамверди Ибиш оглы
 Исрафилов, Икрам Исраил оглы

К
 Казымлы, Хангусейн Гусейнага оглы
 Казымов, Мирказым Магомед оглы
 Керимли, Азер Шемшир оглы
 Курбанлы, Мюбариз Гахраман оглы

М
 Магеррамов, Абэль Мамедали оглы
 Мамедов, Видади Юнис оглы
 Мамедов, Ильхам Казым оглы
 Мамедов, Назим Гусейн оглы
 Мамедов, Сафар Муса оглы
 Мамедов, Элтон Арзуман оглы
 Мамедов, Эльман Джамал оглы
 Мамедова, Хавва Иса кызы
 Мамедханов, Анар Джамали оглы
 Масимли, Али Ахмед оглы
 Махмудов, Ягуб Микаил оглы
 Мехбалыев, Саттар Сулиддин оглы
 Мираламов, Гусейнбала Фазиль оглы
 Мирзазаде, Айдын Беюккиши оглы
 Моллазаде, Асим Назим оглы
 Мурадов, Фуад Рауф оглы
 Мурадова, Бахар Авяз кызы вице-спикер
 Мусаев, Мадер Алиаскер оглы
 Мустафаев, Фазиль Газанфар оглы

Н
 Насибли, Насиб Логман оглы
 Новрузов, Сиявуш Дунямалы оглы

О
 Оруджев, Захид Магеррам оглы

П
 Пашаева, Ганира Алескер кызы
 Пашазаде, Джаваншир Гуммет оглы

Р
 Рагимзаде, Ариф Гафар оглы вице-спикер
 Раджабли, Хади Муса оглы
 Рзаев, Ровшан Шукюр оглы
 Рзаев, Тахир Муса оглы
 Рустамханлы, Сабир Худу оглу

С
 Самедзаде, Зияд Алиаббас оглы
 Самедбейли, Арзу Габиб оглы
 Сеидов, Самед Исмаил оглы
 Сулейманов, Тахир Сулейман оглы

Т
 Талыбов, Васиф Юсиф оглы

Х
 Халилов, Дуньямин Закир оглы
 Халилов, Рустам Гюльаббас оглы
 Ханларова, Зейнаб Яхья кызы
 Хатамов, Севиндик Гаджиага оглы
 Худиев, Низами Манаф оглы

Ш
 Шахвердиев, Астан Нуширеван оглы
 Шукюров, Межлум Шукюр оглы

Депутаты, избранные в результате повторного голосования

 Атаев, Хикмет Исмаил оглы
 Велиев, Ахмед Абдулкерим оглы
 Гаджиев, Асеф Гаджи оглы
 Джабраилов, Рафаэль Камиль оглы
 Ибрагимли, Фазаил Фейруз оглы
 Исмаилов, Ильяс Аббас оглы
 Керимов, Меджид Захид оглы
 Мамедгасанов, Рафик Муса оглы
 Садыгов, Бахтияр Юсиф оглы
 Тагиев, Баба Али оглы

Ссылки 

 Список депутатов III созыва на официальном сайте Милли Меджлиса Азербайджана
 Список депутатов Милли Меджлиса III созыва на официальном сайте ЦИК Азербайджана 6 ноября 2005 года
 Результаты повторных выборов в Милли Меджлис 13 мая 2006 года на официальном сайте ЦИК Азербайджана

Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Списки депутатов